Rosanna est un prénom féminin. Il est notamment porté par :
Rosanna Arquette, actrice, réalisatrice et productrice américaine 
Rosanna Johnson, la « reine de Moore Street »
Rosanna Schiaffino, actrice italienne

Le nom Rosanna peut également désigner :
Rosanna, chanson du groupe Toto
Rossana, chanson de Ringo

Hydronyme
Rosanna, une rivière autrichienne du Tyrol

Voir aussi